Ghislaine Ottenheimer
Paul Ottenheimer

Homonymie de patronyme